Pepino puede referirse a:

Fitónimos
 Pepino o cohombro, nombre vulgar de varias plantas y sus frutos:
 Cucumis sativus
 Solanum muricatum
 Cyclanthera pedata, hortaliza cultivada en las zonas tropicales de América.
 Pepino del diablo, cohombrillo o cohombro amargo, nombre vulgar de Ecballium ellaterium.

Zoónimos
 Pepino de mar o cohombro de mar, nombre vulgar de las especies del género Holothuroidea.

Gastronomía
 Melón poco maduro (denominación coloquial)
 Pepinillo
 Pepino de mar (gastronomía).

Antropónimos
Pipino
Pepe, Pepito, Pepillo, Pepinho o Pepiño.
Peppino

Topónimos
 Pepino (Toledo)
 El nombre castellano de la Isla Pepys, en las islas Malvinas.

Otros usos
 Pepino, un personaje típico del carnaval de La Paz, Bolivia.
 Cosa de poco valor.
 Pepinazo (disparo de cañón -cañonazo, bombazo- o de fútbol).